Aci steht für:
 (6522) Aci, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Aci, der italienische Name von Akis (Fluss), mythischer Fluss am Osthang des Ätna

Aci ist Namensbestandteil folgender in der Nähe dieses Flusses liegender Orte:
 Aci Bonaccorsi, Gemeinde in der italienischen Provinz Catania in Sizilien
 Aci Castello, Gemeinde in der italienischen Provinz Catania in Sizilien
 Aci Catena, Gemeinde in der italienischen Provinz Catania in Sizilien
 Aci Platani, Fraktion von Acireale
 Aci San Filippo, Fraktion von Aci Catena
 Aci Sant’Antonio, Gemeinde in der italienischen Provinz Catania in Sizilien
 Aci Santa Lucia, Viertel von Aci Catena
 Aci Trezza, Ortsteil von Aci Castello
 Acireale, Gemeinde in der italienischen Provinz Catania in Sizilien

aci steht für:
 Aka-Cari (ISO-639-3-Code), eine der ausgestorbenen Sprachen der Groß-Andamaner an der Nordküste von North Andaman Island

ACI steht für:
 Accessory Control Interface, Datenübertragungsprotokoll für Zubehör an der Pop-Port-Schnittstelle eines Nokia-Mobiltelefons
 Amicale Citroën Internationale, weltweiter Dachverband aller nicht-kommerziellen Clubs der Marken Citroën und DS Automobiles
 ACI – The Financial Markets Association (ursprünglich Association Cambiste Internationale), eine internationale Finanzmarktvereinigung
 Aircalin, französische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Airports Council International, internationale Flughafenvertretung
 American Concrete Institute, US-amerikanisches Institut für Beton
 Arteria carotis interna, die innere Halsschlagader
 Association Cartographique Internationale, französisch für Internationale Kartographische Vereinigung
 Autologe Chondrozyten-Implantation, siehe Arthrose #Knorpeltransplantation
 Automobile Club d’Italia
 Flughafen Alderney (IATA-Code), Flughafen auf der Insel Alderney

ACi steht als Abkürzung für:
 Analecta Cisterciensia, wissenschaftliche Zeitschrift des Zisterzienserordens
 Institut für Anorganische Chemie der Universität Hannover

AcI bzw. A.C.I. steht als Abkürzung für:
 accusativus cum infinitivo, eine Satzkonstruktion

Siehe auch:
 Akis (Begriffsklärung)

Abkürzung